Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів сезону 2016 року — 68-й сезон змагань з шосейно-кільцевих мотоперегонів серії MotoGP, що проводиться під егідою Міжнародної мотоциклетної федерації.

Етапи Гран-Прі 
Попередній календар чемпіонату був опублікований Міжнародною мотоциклетною федерацією 11 вересня 2015 року. В порівнянні із попереднім сезоном кількість етапів не змінилась — 18, проте деякі зміни все ж таки відбулись. Замість Гран-Прі Індіанаполісу в календарі з'явилось Гран-Прі Австрії, Гран-Прі Америк та Аргентини помінялись місцями, як і Чеський з Британським та Японський з Малайським етапами. Гран-Прі Нідерландів вперше в своїй історії відбудеться не в суботу а в неділю. Після опублікування календаря чемпіонату Формули-1, календар MotoGP зазнав перших змін, які були опубліковані 2 листопада: дата проведення Гран-Прі Німеччини була перенесена на тиждень пізніше, як і час проведення заключного Гран-Прі сезону у Валенсії, а Гран-Прі Великої Британії та Малайзії були перенесені на два етапи пізніше кожне. У такому форматі календар було затверджено 10 лютого 2016 року, коли з'явилась його фінальна версія.

Примітки:
  — гонка відбулася вночі;
  — дистанція гонки була скорочена з 25 до 20 кіл, а посередині заїзду гонщики змінювали мотоцикли;
  — дистанція гонки була скорочена з 21 до 10 кіл;
  — гонка була зупинена на 15-му колі та перезапущена знову з дистанцією у 12 кіл;
  — дистанція гонки була скорочена з 20 до 19 кіл.

Нарахування очок 
Система нарахування очок у порівнянні з попереднім сезоном залишилася незмінною: очки нараховувалися першим 15 гонщикам, які фінішували у гонці. В особистий залік спортсменів враховувалися результати всіх гонок, у залік виробників враховувалися результати лише одного найкращого гонщика. В класі MotoGP окремо вівся залік команд, у який враховувалися результати всіх гонщиків команди.

Окремо також велись напівофіційні заліки:
 «Новачок року» (у всіх трьох класах) — найкращим гонщикам, для яких цей сезон став дебютним у класі;
 «BMW M Award» (у класі MotoGP) — гонщику, найуспішнішому в кваліфікаційних заїздах. Ця нагорода розігрується з сезону 2003, а єдиним призом за перемогу у ній є брендований автомобіль BMW M-серії;
 «ForeverForward» (в класах Moto2 та Moto3) — одному гонщику з двох класів, який загалом в усіх гонках сезону відіграв найбільше позицій від старту до фінішу. Введена у сезоні 2015, а її спонсором виступає компанія «Dunlop», яка є єдиним постачальником покришок для цих класів.

Клас MotoGP 
У цьому сезоні єдиним офіційним постачальником покришок замість японського виробника Bridgestone став французький Michelin, який востаннє брав участь у чемпіонаті у сезоні 2008. Ще однією новацією стало запровадження єдиного програмного забезпечення для усіх мотоциклів, що призвело до зникнення категорії Factory та Open. Щоправда, слабші виробники, такі як Suzuki та Aprilia (вони отримали назву «концесійні команди») отримали деякі поблажки у вигляді більшої кількості двигунів на одного гонщика та можливість вдосконалювати технології протягом сезону.

Учасники 
Попередній склад учасників був оголошений 7 листопада 2015 року. Він включав 22 гонщики та 12 команд. В кінці січня 2016 року стало відомо, що команда «IodaRacing Project» припиняє свої виступи у MotoGP і переходить до чемпіонату WSBK. Через це кількість постійних учасників скоротилась до 21 з 25 у минулому сезоні, а команд — до 11 з 14. Єдиним новачком став Тіто Рабат, який перейшов класу Moto2. Серед всіх учасників 10 вже ставали чемпіонами світу у різних класах, загалом вигравши 27 чемпіонатів. 5 спортсменів вигравали гонки класу MotoGP, разом здобувши 179 перемог. 15 пілотів відчули смак перемог принаймні в одному з трьох класів, всього вигравши 386 гонок.

Зміни у порівнянні з попереднім сезоном 
У порівнянні з попереднім сезоном у складі гонщиків та команд відбулись наступні зміни:

Команди 
 «AB Motoracing» припинила своє існування;
 «IodaRacing Project» припинила свою участь у MotoGP, перейшовши до серії WSBK;
 «Forward Racing» припинила свою участь у MotoGP, зосередившись на виступах у класі Moto2.

Гонщики 
Перейшли з команди в команду:
 Лоріс Баз перейшов з «Forward Racing» до «Avintia Racing»;
 Скотт Реддінг — з «EG 0,0 Marc VDS» до «Octo Pramac Yakhnich»;
 Джек Міллер — з «LCR Honda» до «Marc VDS Racing Team»;
 Йонні Ернандес — з «Octo Pramac Racing» до «Aspar MotoGP Team».
Прийшли з нижчих класів:
 Тіто Рабат — приєднався до команди «Estrella Galicia 0,0 Marc VDS», перейшовши з команди класу Moto2 «EG 0,0 Marc VDS».
Завершили виступи у класі MotoGP:
 Карел Абрахам, Нікі Хейден та Алекс де Анджеліс перейшли до серії WSBK;
 Майк Ді Меліо став тестовим гонщиком команди «Aprilia Racing».

Фаворити 
За оцінками авторитетної британської букмекерської контори William Hill, здійсненими перед початком сезону, найвищі шанси стати чемпіоном мав Марк Маркес (приймалися ставки з коефіцієнтом 1,2), слідом за ним йшли Хорхе Лоренсо (2) та Валентіно Россі (4,5), четвертим був Дані Педроса (7). Найменш ймовірними чемпіонами оцінювались Юджин Лаверті та Ектор Барбера (500).

Перебіг сезону

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Клас Moto2

Учасники 
Попередній склад учасників був оголошений 7 листопада 2015 року. Він включав 34 гонщики у складі 20 команд:

Зміни у порівнянні з попереднім сезоном 
Серед гонщиків:
 Ренді Крумменахер перейшов у клас Суперспорт, приєднавшись до команди «Kawasaki Puccetti Racing»;
 Сем Лоус перейшов з команди Speed Up Racing до «Federal Oil Gresini Moto2».

Серед команд:
 Команда JiR припинила свої виступи у класі та серії загалом.

Клас Moto3

Учасники 
Попередній склад учасників був оголошений 7 листопада 2015 року. Він включав 34 гонщики у складі 17 команд. Пізніше у нього були внесені деякі корективи. Загалом в чемпіонаті дебютувало 10 нових гонщиків. Клас Moto3 продовжував залишатись кузнею кадрів: лише трьох гонщикам на момент старту чемпіонату виповнилось 22 чи більше років, найстаршим з них був Алексіс Масбу — 28 років. Впродовж сезону у складі гонщиків відбулись зміни: після сьомого етапу в команді «Platinum Bay Real Estate» Карела Ханіку, який не здобув до цього жодного очка, замінив Данні Веб.

Цікаві факти 
 Вперше з 1975 року в класі MotoGP були відсутні гонщики зі США.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  чемпіонату світу MotoGP

2016
Спортивні події 2016